Па́вел Васи́льевич Андро́сов (род. 6 сентября 1954, Тамбовская область) — российский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой (1971-1975), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (1985-1988), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил (1998-2000).

Проходил службу в частях Дальней авиации на должностях: помощника командира и командира корабля, заместителя командира и командира эскадрильи, командира тяжёлого бомбардировочного авиационного полка, командира тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, начальника службы безопасности полётов (06.2000-11.2002), начальника штаба (11.2002-05.2007), командующего (05.2007-08.2009) 37-й воздушной армией Верховного Главнокомандования (стратегического назначения).

Освоил все типы самолётов Дальней авиации, налетал около 3000 часов. 

Награждён орденом Красной Звезды, десятью медалями. Лётчик-снайпер, заслуженный военный лётчик РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил.

Примечания

См. также 
 37-я воздушная армия

Ссылки 
 Яндекс. Пресс-портреты: Андросов Павел Васильевич
 Биография.ру: Андросов Павел Васильевич

Командующие Дальней авиацией
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военные лётчики-снайперы
Выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков